Tonicella är ett släkte av blötdjur som beskrevs av Carpenter 1873. Tonicella ingår i familjen Ischnochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Tonicella